Chvojnica může být:

lidské sídlo
 Chvojnica (okres Myjava), slovenská obec v okrese Myjava
 Chvojnica (okres Prievidza), slovenská obec v okrese Prievidza

vodní tok
 Chvojnica (přítok Moravy), malá slovenská řeka, přítok řeky Moravy v Záhoří
 Chvojnica (přítok Nitry), malá slovenská řeka, přítok řeky Nitry na Horní Nitře

chráněné území
Chvojnica (přírodní památka), slovenské chráněné území, přírodní rezervace v Záhorí